Утья:

 Утья (приток Иксы) — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области. 
 Утья (приток Таборинки) — река в Российской Федерации, протекает в Свердловской области, Тюменской области.